Elenco dei comuni italiani con più di 50 000 abitanti in ordine decrescente di popolazione, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aggiornati al 31 ottobre 2022.

In grassetto i capoluoghi di regione; in corsivo i non capoluoghi di provincia.

Note

Voci correlate 
 Città del mondo per popolazione
 Città d'Italia

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Italia per popolazione
Liste di comuni d'Italia